Tomasik ist der Familienname folgender Personen:
 Henryk Tomasik (* 1946), polnischer römisch-katholischer Bischof
 Piotr Tomasik (* 1987), polnischer Fußballspieler